Walachei steht für:
 Walachei, historische Region im heutigen Rumänien
 eine weit entfernte Region oder eine verlassene, unwirtliche Gegend (umgangssprachlich)
 Fürstentum Walachei, ehemaliges Fürstentum auf dem Gebiet der historischen Region Walachei 
 Große Walachei (Muntenia), Landschaft im Zentrum und Osten der historischen Region Walachei
 Kleine Walachei (Oltenia), Landschaft im Westen der historischen Region Walachei
 Große Walachei, Megalovlachia, mittelalterliches Gebiet im heutigen Griechenland
 Mährische Walachei, Landschaft in Mähren und Schlesien
 Naturschutzgebiet Walachei in Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Walachen
 Welsche